Kusträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kusträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (19,4 ha)
Kusträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1,48 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn